Alatyr peut désigner :
 Alatyr, une pierre mythique selon les légendes slaves ;
 Alatyr, une rivière russe ;
 Alatyr, une ville de Tchouvachie, en Russie.